

Patronyme 

 Anne Bertier (1956- ), autrice et illustratrice française de livres pour enfants 
 Antoine Bertier (1761-1854), homme politique français
 Charles Bertier (1821-1882), magistrat et journaliste français 
 Georges Bertier, pédagogue français (1877-1962)
 Charles Bertier (1860-1924), peintre français.
 Françoise Bertier, illustratrice et dessinatrice française de bandes dessinées.

- Une famille de prélats et de magistrats toulousains dont:

 François Nicolas Bertier, fils de Jean, conseiller au Parlement de Toulouse
 François Bertier (), fils de François Nicolas et frère de David, magistrat français.
 Jean de Bertier (1556-1620) évêque de Rieux, fils de Louis.
 Philippe de Berthier († 1611) seigneur de Montrabé et président à mortier du parlement de Toulouse; père de Jean-Louis de Bertier et de Jean-Philippe de Bertier.
 Jean de Berthier (1575-1653) Premier président du parlement de Toulouse fils de Philippe de Berthier.
 Jean-Louis de Bertier (1578-1662), évêque de Rieux.
 Jean-Philippe de Bertier († 1667), son frère abbé commendataire et agent général du clergé de France.
 Pierre de Bertier (1606-1674), évêque de Montauban, petit-fils de Guillaume, fils de Louis.
 Antoine-François de Bertier (1631-1705), évêque de Rieux, fils de Jean et neveu de Jean-Louis .
 David Nicolas de Bertier (1652-1719),  de Blois.